Secuencia hace referencia a varios artículos:

Matemática
 Sucesión matemática o secuencia, conjunto de elementos encadenados o sucesivos.
 Secuencia entera o sucesión entera, lista ordenada de números enteros. Es decir que cada elemento guarda una especie de patrón entre sí.

Biología y genética
 Secuencia de ADN o secuencia genética, sucesión de letras representando la estructura primaria de una molécula real o hipotética de ADN o banda, con la capacidad de transportar información.
 Secuenciación del ADN, conjunto de métodos y técnicas bioquímicas cuya finalidad es la determinación del orden de los nucleótidos.
 Secuencia de aminoácidos o secuencia peptídica, orden en que los aminoácidos se encadenan dentro de los péptidos y las proteínas.
 Secuencia Alu, fragmento de ADN que con ligeras variaciones puede encontrarse en un gran número de lugares en el genoma de los primates.
 Secuencia reguladora o región reguladora, segmento de ADN donde las proteínas de unión al ADN, tales como los factores de transcripción, se ligan preferentemente.
 secuencia Shine-Dalgarno, secuencia de ARN mensajero propia de los transcritos de procariotas.
 Secuencia intrónica, secuencia de ADN que forma parte de un gen pero no codifica ninguna secuencia de aminoácidos de la proteína respectiva.

Arte
 Secuencia, composición musical formada por más de una frase melódica que se repite dos veces.
 Sequentia, conjunto de música antigua.
 Sequentia cyclica, composición musical de Sorabji.
 Secuencia, segundo álbum de estudio de la grupo de pop latino mexicano Reik.

Mundo audiovisual
 Secuencia audiovisual, conjunto de planos o escenas que refieren a la misma parte del guion.
 Secuencia de apertura, método usado en películas o programas de televisión para presentar su título, reparto principal o los miembros de producción usando recursos visuales y auditivos.

Informática
 Número pseudoaleatorio, secuencia pseudoaleatoria o de pseudorruido o código de pseudorruido, cualquier grupo de secuencias binarias que presentan propiedades aleatorias parecidas a las del ruido.
 Diagrama de secuencia, un tipo de diagrama usado para modelar interacción entre objetos en un sistema según el Lenguaje Unificado de Modelado (UML).

Astronomía
 Secuencia principal, región del diagrama de Hertzsprung-Russell en la que se encuentran la mayor parte de las estrellas.
 Secuencia de Hubble, clasificación de tipos de galaxias desarrollada por Edwin Hubble en 1966.

Además
 Secuencia (lenguaje), conjunto de elementos ordenados en sucesión.
 Sequentia, texto o tropo del Aleluya gregoriano o también el himno que se desarrolla a partir de ello, en la liturgia católica.